Gotham, een bijnaam van de Amerikaanse stad New York
 Gotham (plaats), plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Gotham (televisieserie), Amerikaanse misdaadserie
 Gotham City,  een fictieve stad uit de strips van DC Comics, de woonplaats van Batman.
 NJ/NY Gotham FC, een Amerikaanse vrouwenvoetbalclub